Асимилација, реч преузета из латинског -{similis}- – слично, и може да значи: 

 Асимилација (биологија) - постепену трансформацију страних материја у телу у властите материје; 
 Асимилација (учење) - интеграција људског искуства и спознаје; 
 Асимилација (лингвистика) или једначење сугласника по звучности - промена у српском језику у којој се шумни сугласници, који се разликују по звучности, једначе;
 Асимилација (културолошка) - процес утапања мањинских и других маргинализованих група у преовлађујући културни модел;
 Асимилација (социолошка) - губитак једног дела друштвене (или етничке) посебности или замена те посебности другим карактеристикама друштва, мешање племена; 
 Асимилација (вулканизам) - процес разблажење концентрација штетних гасова и пара; 
 Асимилација (ока) -